Locust Grove ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Locust Grove (Arkansas)
 Locust Grove (Georgia)
 Locust Grove (Indiana)
 Locust Grove (Clark County, Kentucky)
 Locust Grove (Pendleton County, Kentucky)
 Locust Grove (Maryland)
 Locust Grove (New Jersey)
 Locust Grove (New York)
 Locust Grove (Adams County, Ohio)
 Locust Grove (Licking County, Ohio)
 Locust Grove (Mahoning County, Ohio)
 Locust Grove (Oklahoma)
 Locust Grove (Oregon)
 Locust Grove (Pennsylvania)
 Locust Grove (Tennessee)
 Locust Grove (Texas)
 Locust Grove (King and Queen County, Virginia)
 Locust Grove (Orange County, Virginia)

im National Register of Historic Places gelisteten Objekte:
 Historic Locust Grove bei Louisville, Kentucky
 Locust Grove (La Plata), Maryland
 Locust Grove (Poughkeepsie), New York (Samuel F. B. Morse House)
 Locust Grove (Ingleside), North Carolina
 Locust Grove (Bainbridge), Pennsylvania
 Locust Grove (Castalian Springs), Tennessee
 Locust Grove (Jonesville), Texas
 Locust Grove (Amicus), Virginia
 Locust Grove (Dillwyn), Virginia
 Locust Grove (Charlottesville), Virginia
 Locust Grove (Lynchburg), Virginia
 Locust Grove (Purcellville), Virginia
 Locust Grove (Rapidan), Virginia

Siehe auch:
 Locust Grove Township